Цуканова — російське прізвище, жіноча форма прізвища Цуканов. Відомі носії:
 Цуканова Ірина Альбертівна (нар. 1949) — радянська і українська театральна акторка і режисер, одна із початківців Миколаївського обласного театру ляльок, його головний режисер (від 1997 року). 
 Цуканова Марія Михайлівна (1905—1998) — український прозаїк, драматург. 
 Цуканова Марія Микитівна (1923—1945) — червоноармієць, санітарка 355-го окремого батальйону морської піхоти Тихоокеанського флоту, Герой Радянського Союзу. 
 Цуканова Людмила Олексіївна (нар. 1982) — українська футболістка, воротар. 

російські прізвища